Соревнования в масс-старте на 15 км среди мужчин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 21 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол

Чемпионат мира по биатлону 2021